Vaxblommor (Cerinthe) är ett släkte av strävbladiga växter. Vaxblommor ingår i familjen strävbladiga växter. 

Släktets arter förekommer främst i Medelhavsområdet. De har ett fåtal blad anordnade kring stjälken som är hjärt- eller pilformiga. Blommorna är gula och rörformiga.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strävbladiga växter